

Geografia 
 Pavón – comune del dipartimento di Constitución (Argentina)
 Pavón – distretto del cantone di Golfito (Costa Rica)

Persone 
 Carlos Pavón – allenatore di calcio ed ex calciatore honduregno
 Cristian Pavón – calciatore argentino
 Francisco Pavón – calciatore spagnolo
 Giuseppe Pavón Bueno – presbitero spagnolo, martire e beato
 José Antonio Pavón – botanico spagnolo
 José María Morelos y Pavón – sacerdote e patriota messicano
 Michel Pavon – ex calciatore francese, di ruolo centrocampista
 Ricardo Julián Martínez Pavón – calciatore paraguaiano, di ruolo difensore 
 Sandra Pavón – cestista argentina